RJK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Omisalj, Fiume (Rijeka), Croazia